Bridge of Dragons (br: Passagem para o Inferno / pt: Duelo de Dragões) é um filme de ação de 1999, dirigido por Isaac Florentine e estrelado por Dolph Lundgren e Cary-Hiroyuki Tagawa.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1999
Filmes de ação dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa